Rengel kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Rengel, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Rengel, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar